

Сичовська сільська рада — сільське поселення, Кетовський район, Курганська область
 Сичовська сільська рада — сільське поселення, Смоленський район, Алтайський край